U21-Europamästerskapet i fotboll 2021 var det 23:e U21-Europamästerskapet i fotboll, arrangerat av Uefa, och spelades i Slovenien och Ungern mellan den 24 mars och 6 juni 2021. Från början var det planerat för 12 lag att delta, som föregående säsonger, men den 6 februari 2019 meddelade Uefa att mästerskapet utökas till 16 lag. Turneringen var ursprungligen planerad att spelas under juni 2021, men har tidigare lagts på grund av uppskjutandet av EM 2020.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Fotbollsåret 2021